Almunia de Doña Godina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Almunia de Doña Godina, ort, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Almunia de Doña Godina (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar